Клементе (, ) — испанская и итальянская фамилия. Известные носители:

 Клементе, Луи (род. 1965) — один из членов начального состава группы «Testament».
 Клементе, Людовик (род. 1986) — андоррский футболист.
 Клементе, Роберто (1934—1972) — пуэрто-риканский профессиональный бейсболист.
 Клементе, Симон де Рохас (1777— 1827) — испанский ботаник.
 Клементе, Франческо (род. 1952) — итальянский живописец-неоэкспрессионист.
 Клементе, Хавьер (род. 1950) — испанский футболист и тренер.